Long Shot (1939), een film uit 1939 van regisseur Charles Lamont
Long Shot (1978), een film uit 1978 van regisseur Maurice Hatton
Long Shot: The Kevin Laue Story, een documentaire uit 2013 van regisseur Franklin Martin
Long Shot (2002), een film uit 2002
Long Shot (2017), een documentaire uit 2017 van regisseur Jacob LaMendola
Long Shot (2019), een film uit 2019 van regisseur Jonathan Levine
Long Shot (televisieserie), een Canadese tv-serie uit 1959
Long Shot (kortverhaal), een kort verhaal van auteur Vernor Vinge
Long Shot (lied), een lied uit 1995 van singer-songwriter Aimee Mann